Даларна (Dalarna):
 Даларна (лен) — лен в современной Швеции.
 Даларна (провинция) — историческая провинция в Швеции.